Суперкубок Туреччини з футболу 1991 — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 травня 1991 року між чемпіоном Туреччини «Бешикташом» та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

1991
Туреччина
1991 у турецькому спорті